У́лица Полика́рпова — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Улица Поликарпова — улица в Москве.
 Улица Поликарпова — улица в городе Орле.

Украина 
 Улица Поликарпова — улица в Донецке.

См. также 
 Аллея Поликарпова